Premio Nacional de Música puede referirse a:

 el Premio Nacional de Música de Cataluña; o
 los Premios Nacionales de Música de España.
 el Premio Nacional de Música de Venezuela.